

Homonyme 
Stephen Adams peut désigner :
 Stephen Adams (1807-1857), représentant des États-Unis et sénateur du Mississippi ;
 Stephen Adams (1989-), footballeur ghanéen.

Pseudonyme 

 Michael Maybrick (1841-1913), compositeur et chanteur anglais.